Keer est un nom propre anglais, néerlandais et indien, et un nom commun néerlandais qui peuvent  faire référence à :

Toponyme 
Keer est un nom de lieu des Pays-Bas notamment porté par :
 Cadier en Keer, village néerlandais de la commune d'Eijsden-Margraten, dans la province de Limbourg ;
 Heer en Keer, ancienne commune néerlandaise de la province de Limbourg ;
 Keer, ancien village néerlandais de la commune de Margraten dans la province de Limbourg.

Hydronyme 
 Le Keer, fleuve côtier du nord-ouest de l’Angleterre qui fait frontière entre les comtés du Lancashire et de Cumbria ;
 , un cours d’eau canadien de la province du Québec.

Patronyme 

  (1913-1984), écrivain et biographe indien ;
  (1857-1928), infirmière britannique impliquée dans la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud ;
  (1933-), écrivaine indienne ;
  (1980-), artiste de pop-art, street-art et surréaliste néerlandais ;

Nom commun 
 keer est un nom commun néerlandais qui signifie « fois ».

Musique 
 De eerste keer (La première fois), chanson néerlandaise qui a représenté les Pays-Bas au concours Eurovision de la chanson 1996 à Oslo en Norvège.

Voir aussi